Корунд има више значења:

 Корунд
 Корунд (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Корунд (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Корунд (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији